Ива́н Ха́рченко:
 Харченко, Иван Карпович (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Харченко, Иван Николаевич (род. 1967) — российский политик, депутат Государственной думы.
 
 Харченко, Иван Устинович (1918—1989) — полковник, Герой Советского Союза.